Суперлига 2021-22 — 62-й сезон Датской хоккейной лиги, а также 65-й турнир чемпионата Дании по хоккею с шайбой среди мужчин. Турнир проводится под названием Метал Лига благодаря спонсорской поддержке Dansk Metal.

Регламент 
В лиге участвуют те же девять команд, что и в предыдущем сезоне, сначала команды играют друг с другом в шести круговом турнире. Каждая команда проведёт 48 матчей. После чего восемь лучших команд выходят в плей-офф и разыгрывают титул чемпиона Дании.

Команды сезона 2021/2022

Регулярный чемпионат 

^Примечание: Игра отменена из-за большого числа заболевших игроков. Обеим командам начисляется 1,5 очка

Результаты

Протоколы матчей 

 1. 31.08.2021 Херлев Иглз — Рунгстед Сайер Кэпитал 5:6 (3:1, 1:1, 1:3, 0:1)
 2. 03.09.2021 Ольборг Пайрэтс — Оденсе Бульдогс 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)
 3. 03.09.2021 Эсбьерг Энерджи — Рёдовре Майти Буллз 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
 4. 05.09.2021 Хернинг Блу Фокс — Ольборг Пайрэтс 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)
 5 07-09-2021 Оденсе Бульдогс — ХК Сённерйюск 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
 6 08-09-2021 Херлев Иглз — Фредериксхавн Уайт Хоукс 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
 7 10-09-2021 Рёдовре Майти Буллз — Хернинг Блу Фокс	4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
 8 10-09-2021 Ольборг Пайрэтс — Фредериксхавн Уайт Хоукс	2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
 9 10-09-2021 ХК Сённерйюск — Эсбьерг Энерджи	4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
 10 12-09-2021 Херлев Иглз — Ольборг Пайрэтс 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
 11 13-09-2021	Оденсе Бульдогс — Рёдовре Майти Буллз 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
 12 14-09-2021	Рунгстед Сайер Кэпитал — Херлев Иглз	1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
 13 14-09-2021	Эсбьерг Энерджи — Фредериксхавн Уайт Хоукс	4:5 (1:0, 0:3, 3:1, 0:1)
 14 15-09-2021	Рёдовре Майти Буллз — ХК Сённерйюск	2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
 15 16-09-2021	Хернинг Блу Фокс — Оденсе Бульдогс	1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
 16 17-09-2021	Херлев Иглз — Рёдовре Майти Буллз	3:1 (0:1, 2:0, 1:0) 
 17 17-09-2021	Рунгстед Сайер Кэпитал — Эсбьерг Энерджи  4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)
 18 17-09-2021	ХК Сённерйюск — Ольборг Пайрэтс 2:6 (0:4, 1:2, 1:0) 
 19 18-09-2021	Фредериксхавн Уайт Хоукс — Хернинг Блу Фокс  1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
 20 19-09-2021	ХК Сённерйюск — Рунгстед Сайер Кэпитал	4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
 21 20-09-2021	Эсбьерг Энерджи	— Херлев Иглз	6:4 (4:1, 1:2, 1:1)
 22 21-09-2021	Оденсе Бульдогс - Фредериксхавн Уайт Хоукс	1:6 (1:1, 0:2, 0:3)
 23 22-09-2021	Рёдовре Майти Буллз — Ольборг Пайрэтс  1:9 (1:3, 0:0, 0:6)
 24 23-09-2021	Херлев Иглз	— Оденсе Бульдогс	4:1 (0:0, 4:0, 0:1)			
 25 23-09-2021	Фредериксхавн Уайт Хоукс — Рунгстед Сайер Кэпитал	3:1 (2:0, 1:1, 0:0)			
 26 24-09-2021	Хернинг Блу Фокс — ХК Сённерйюск	7:0 (2:0, 3:0, 2:0)			
 27 24-09-2021	Ольборг Пайрэтс	— Эсбьерг Энерджи  5:4 (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0)			
 28 25-09-2021	Фредериксхавн Уайт Хоукс  — Рёдовре Майти Буллз	3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
 29 26-09-2021	Рунгстед Сайер Кэпитал — Хернинг Блу Фокс  0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
 30 26-09-2021	Оденсе Бульдогс — Эсбьерг Энерджи 6:3 (1:3, 2:0, 3:0)
 31 27-09-2021	ХК Сённерйюск — Фредериксхавн Уайт Хоукс 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
 32 28-09-2021	Хернинг Блу Фокс — Херлев Иглз	5:1 (1:0, 4:1, 0:0) 
 33 29-09-2021	Ольборг Пайрэтс — Rungsted Seier Capital 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) 
 34 30-09-2021	Херлев Иглз — ХК Сённерйюск 2:4 (1:2, 1:2, 0:0)
 35 01-10-2021	Эсбьерг Энерджи — Хернинг Блу Фокс 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
 36 01-10-2021	Рунгстед Сайер Кэпитал — Рёдовре Майти Буллз 5:3 (1:3, 3:0, 1:0)
 37 02-10-2021	Фредериксхавн Уайт Хоукс — Оденсе Бульдогс 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
 38 03-10-2021	Херлев Иглз — Эсбьерг Энерджи 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
 39 04-10-2021	Фредериксхавн Уайт Хоукс — Ольборг Пайрэтс 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
 40 04-10-2021	Хернинг Блу Фокс — Рунгстед Сайер Кэпитал 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
 41 05-10-2021	Рёдовре Майти Буллз — Оденсе Бульдогс 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
 42 07-10-2021	Ольборг Пайрэтс — Херлев Иглз 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
 43 08-10-2021	Эсбьерг Энерджи — ХК Сённерйюск	1:4 (1:0, 0:4, 0:0)
 44 08-10-2021	Оденсе Бульдогс — Хернинг Блу Фокс 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)
 45 09-10-2021	Ольборг Пайрэтс — Рёдовре Майти Буллз 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)
 46 09-10-2021	Рунгстед Сайер Кэпитал — Фредериксхавн Уайт Хоукс 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
 47 10-10-2021	ХК Сённерйюск — Хернинг Блу Фокс 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)
 48 12-10-2021	Фредериксхавн Уайт Хоукс — Эсбьерг Энерджи 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 1:0)
 49 15-10-2021	Хернинг Блу Фокс — Фредериксхавн Уайт Хоукс	2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
 50 15-10-2021	Рёдовре Майти Буллз — Херлев Иглз 3:5 (1:2, 2:2, 0:1)
 51 16-10-2021	Оденсе Бульдогс — Ольборг Пайрэтс	
 52 17-10-2021	Фредериксхавн Уайт Хоукс — ХК Сённерйюск	
 53 18-10-2021	Оденсе Бульдогс — Херлев Иглз
 54 19-10-2021	Рунгстед Сайер Кэпитал — ХК Сённерйюск
 55 19-10-2021	Эсбьерг Энерджи — Ольборг Пайрэтс

 xx  15-11-2021	Херлев Иглз — Фредериксхавн Уайт Хоукс 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
 xx  16-11-2021	Рёдовре Майти Буллз — Эсбьерг Энерджи 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
 xx  17-11-2021	Оденсе Бульдогс — Рунгстед Сайер Кэпитал 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
 xx  18-11-2021	Хернинг Блу Фокс — Херлев Иглз 7:6 (2:1, 3:3, 1:2, 0:0, 1:0)

 xx  19-11-2021	Рунгстед Сайер Кэпитал — Рёдовре Майти Буллз 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
 xx  19-11-2021	Фредериксхавн Уайт Хоукс — ХК Сённерйюск 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

 xx  20-11-2021	Эсбьерг Энерджи — Оденсе Бульдогс 5:6 (0:3, 2:0, 3:3)
xx  20-11-2021	Рёдовре Майти Буллз — Рунгстед Сайер Кэпитал 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 0:0, 1:0)

xx  22-11-2021	Фредериксхавн Уайт Хоукс — Хернинг Блу Фокс 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

xx  23-11-2021	ХК Сённерйюск — Рёдовре Майти Буллз 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Плей-Офф 
 На каждом этапе розыгрыша, каждая пара играет серию из семи матчей до четырёх побед.
 В матче за 3-е место играются две игры. Победитель определяется по разнице забитых и пропущенных шайб.

Четвертьфиналы 
Четвертьфинальные матчи прошли с 11 по 22 марта 2022 года.

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи прошли с 29 марта по 11 апреля 2022 года.
Каждая пара играла до 4 побед.

Матчи за 3-е место 
Матчи за 3-е место состоялись 15 и 16 апреля. Обладателем бронзовых медалей стали хоккеисты из города Оденсе.

Финал 
Серия матчей за золотые медали прошла с 15 до 24 апреля. Чемпионом Дании стали хоккеисты из города Ольборга.

Ссылки  
 
 
 
 

Датская хоккейная лига
Спорт в Дании в 2021 году‎
Спорт в Дании в 2022 году‎
2021 год в хоккее
2022 год в хоккее